Volvo Car Open — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в начале апреля в Чарлстоне (США) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к серии WTA 500 с призовым фондом около 890 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Чемпионат основан в 1973 году в Хилтон-Хед-Айленде как соревнование женского протура и за следующие 28 лет лишь дважды проводился вне этого города в штате Южная Каролина: в 1975-76 годах на два розыгрыша перебравшись в Амелия-Айленд, штат Флорида. В 2001 году турнир в четвёртый раз в истории сменил место проведения, перебравшись в теннисный центр в Чарлстоне (также Южная Каролина), где и проводится по сей день. С первого года проведения приза его спонсором был журнал «Family Circle», и в настоящее время турнир является рекордсменом по продолжительности спонсорства со стороны одной и той же компании. С момента образования WTA-тура Family Circle Cup была присвоена II категория, с 1990 года — I категория, а с 2009 года — младшая премьер-категория.

Family Circle Cup стал первым женским турниром с призовым фондом в 100 тысяч долларов и первым транслируемым по кабельному телевидению. В настоящее время права на показ матчей турнира принадлежат любым мировым каналам, выкупившим права на премьер-серию WTA в своей стране, а также теннисному интернет-телевидению. Осуществляется показ с двух центральных кортов.

Победительницы и финалистки

Две американских теннисистки, Крис Эверт и Мартина Навратилова, являются лидерами по числу побед в турнире. Навратилова завоевала 11 титулов, семь из них в парном разряде, а Эверт восемь раз первенствовала в одиночном разряде (пять побед подряд в 1974-78 годах, что также является рекордом турнира) и дважды в парах. Первой победительницей среди советских спортсменок стала Ольга Морозова, выигравшая с Розмари Казальс парный турнир 1974 года. Наталья Зверева является самой титулованной из теннисисток бывшего СССР с тремя победами в парном разряде, а Надежда Петрова завоевала один одиночный и два парных титула.

Финалы турнира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Family Circle Cup